Condesa María Ana Catalina de Oettingen-Spielberg (Viena, 21 de septiembre de 1693 - Glogovia, 15 de abril de 1729) fue una condesa de Oettingen-Spielberg por derecho propio, y princesa consorte de Liechtenstein, por su matrimonio el 3 de agosto de 1716, con el príncipe José Juan Adán de Liechtenstein.

Matrimonio y descendencia 
María Ana se casó, siendo su tercera esposa, con el príncipe José Juan Adán de Liechtenstein (1690 - 1732). 

De su unión nacieron tres hijos:
 José Antonio (1720 - 1723), muerto en la infancia.
 María Teresa (1721 - 1753), casada con el príncipe José Adán de Schwarzenberg (1712 - 1782). 
 Juan Nepomuceno Carlos (1724 - 1748), casado con su prima, la condesa María Josefa de Harrach-Rohrau (1727 - 1788).

María Ana falleció el 15 de abril de 1729 en Glogovia. Después de su fallecimiento, su esposo contrajo un cuarto matrimonio y su padre fue elevado a I Príncipe de Oettingen-Spielberg.

Ancestros

Referencias 

Princesas consortes de Liechtenstein
Casa de Oettingen
Nacidos en Viena